Hampton může být:
příjmení
 viz Hampton (příjmení)

křestní jméno
 Hampton Hawes (1928–1977), americký klavírista

další významy
 Hampton County, okres v Jižní Karolíně 
Hampton (Virginie), nezávislé město ve Virginii 
 Hampton Court Bridge, most v Londýně
 Hampton Court Palace, královský palác v londýnském obvodu Richmond
 Hampton & Richmond Borough FC, anglický fotbalový klub